Центороевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Центороевское сельское поселение — в Курчалоевском районе Чеченской Республики.
 Центороевское сельское поселение — в Ножай-Юртовском районе Чеченской Республики.